Тага́лы (), реже тагальцы — народ на Филиппинах, который относится к южноазиатской переходной расе. Численность — 22 млн человек. По религии большинство из них — католики. Тагалы — вторая (после висайя) по численности этническая группа филиппинцев, составляющая около 28,1 % от всего населения страны.

Ареал расселения 

Тагалы населяют центральную и южную части о́строва Лусон, а также острова́ Миндоро, Мариндуке и другие.

Самоназвание 
Самоназвание — тагалог — происходит от  («живущие у реки»), либо от близкого ему  («живущие у переправы»). До начала XX века также использовалось самоназвание Katagalugan (байбайин ᜃᜆᜄᜎᜓᜄᜈ᜔).

Язык 
Язык — тагальский, центрально-филиппинской ветви филиппинской зоны австронезийских языков. Письменность — на латинской основе. Имеет более десяти вариантов и диалектов. Наиболее известные: манильский, филипино. Является государственным языком Филиппин.

Хозяйство и культура 
Тагалы — один из наиболее развитых в культурном и экономическом отношении народов Филиппин.

Их занятия: поливное земледелие (поливной рис, кукуруза, бананы, кокосовая пальма, манго, кофе, абака, каучуконосы, сахарный тростник, табак), животноводство (буйволы, коровы, свиньи, козы, куры). На побережьях большую роль играет рыболовство.

Их ремёсла: плетение корзин из ротанга, бамбука, изготовление тканей из абаки, волокон листьев ананаса, резьба по дереву, вышивка.

Многие тагалы живут сегодня в городах. Сельские жители — в посёлках, баррио ( — «квартал»). Такой посёлок имеет в центре площадь, базар, административные здания, церковь. Дома — бамбуковые на сваях (1,5 — 2 м высотой). Материал для крыш — пальмовые листья, трава под названием «когон».

Одежда национальная — узкие штаны, длинная рубаха со стоячим воротничком, соломенная шляпа у мужчин, саронг, кофта с широкими рукавами, короткий жакет, головной или шейный платок у женщин. Распространена европейская одежда.

Семья малая, сохраняются пережитки брачного выкупа, отработки за невесту. Система родства английского типа.

Самый красочный праздник — фиеста, то есть день святого — патрона города или селения. Проводятся карнавальные шествия, избирается «король церемонии».

Тагалы играют ведущую роль в процессе консолидации филиппинских народов.

Литература 
 
 Народы мира, историко-этнографический справочник, М. — 1988.
 Народы и религии мира, под ред. В. А. Тишкова, М. — 1998.
 Языки и диалекты мира, под ред. В. Н. Ярцевой, М. — 1982.

Народы Филиппин